Nang peut faire référence à :

Patronyme 

 Marcos Fernando Nang (1969-), footballeur brésilien ;
 Philibert Nang 1967-), mathématicien gabonais.

Toponymes 

 Nang, localité sur l'île de Lifou dans les îles Loyauté ;
 Da Nang, ville de la région de la Côte centrale du Sud du Viêt Nam ;
 Le xian de Nang, district administratif de la région autonome du Tibet.

Cinéma 
 Nang Mai (La Nymphe), film thaïlandais de Pen-ek Ratanaruang sorti en 2009 ;
 Nang Nak, film thaïlandais de Nonzee Nimibutr sorti en 1999.